Оков (также кадь) — единица измерения для зерна в Русской системе мер; применялась в XVI—XVII веках, и частично позже. Это была основная мера сыпучих тел на Руси. В качестве меры сыпучих тел упоминается уже в "Русской правде" Ярослава Мудрого. О распространенности кади свидетельствует, в частности, тот факт, что именно она фигурирует у игумена Даниила в характеристике урожайности земли в Палестине, где «родятся изрядно пшеница и ячмень, ведь, одну кадь посеяв, берут девяносто кадей, а другой раз сто кадей за одну кадь...»
 1 кадка (кадь, оков) = 2 половникам (половинам) = 4 четвертям = 8 осьминам = 839,69 л (= 14 московским пудам ржи = 229,32 кг)
 Кадь, хлебная мера: тул. осмина, 4 четверика; перм. то же, на вес, 4 пуда; калужск. костр. 3 четверика; влад. полосминника, 2 четверика. Торговая мера в 4 четверти.

Название происходит от специально приспособленной большой бочки (кадки) для измерений. Кадка была обтянута сверху металлическим обручем, «чтобы нельзя было урезати» (то есть, обрезать верх неокованной кади и отпускать за ту же плату меньше зерна).

На практике кадь была слишком велика, и зерно обычно покупали четвертями.

Источник 
 Д. Д. Хаников. Русские былины. Москва, 1860.
 Русская мера. М.: Издательский Дом "Экономическая газета", 2009. — ISBN 978-5-900792-49-1.

Примечания 

Русская система мер